Taffel kan avse:

 Taffel (instrument) – en beteckning på en typ av piano
 Taffel (bord) – ett äldre ord för bord eller upphöjd platå